Ануа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Н'євр
 Ануа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Ануа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї